Le gare di judo della categoria fino a 66 kg maschile ai XVI Giochi paralimpici estivi si sono svolte il 27 agosto 2021 presso il Nippon Budokan.

Il vincitore è stato Uchkun Kuranbaev.

Risultati

Ripescaggi per medaglie di bronzo

Collegamenti esterni 
 

M 2